Vila Maior puede referirse a:

 Vila Maior, freguesia en el concelho de Santa Maria da Feira, Portugal; 
 Vila Maior, freguesia en el concelho de São Pedro do Sul, Portugal; o
 Vilar Maior, freguesia en el concelho de Sabugal, Portugal.